Ontario Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ontario Township (Illinois)
 Ontario Township (North Dakota)
 Ontario Township (South Dakota)